Palazzo Giustiniani steht für:

 Palazzo Giustiniani, Stadtpalais in Rom
 Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Stadtpalast in Bassano Romano

Siehe auch:
 Palazzo Giustinian